Danzig, Gdańsk németül
Danzigi Köztársaság
Danzig Szabad Város
Danzig (együttes)